«Ригведа» состоит из 1028 гимнов, большинство из которых посвящены какому-либо божеству.

Некоторые гимны посвящаются парам божеств, например, Индре-Агни, Митре-Варуне, Соме-Рудре, ещё реже — трём или более, напр., Ригведа 1.30 — гимн посвящён Индре, Ашвинам и Ушас. Главные боги «Ригведы» — Агни (жертвенное пламя), Индра (героический бог, восхваляемый за убийство своего врага Вритры) и Сома (олицетворение священного напитка и растения, из которого он изготовлен). Другие видные боги — Митра, Варуна, Ушас (заря) и Ашвины. Также призываются Савитар, Вишну, Рудра, Пушан, Брихаспати, Брахманаспати, Дьяус Питар (небо), Притхиви (земля), Сурья (солнце), Ваю (ветер), Апас (воды), Парджанья (дождь), Вач (слово), Маруты, Адитьи, Рибху, Вишведевы (все боги сразу), многие реки (особенно Сапта-синдху (семь потоков) и Сарасвати), а также различные меньшие боги, персоны, понятия, явления и предметы. «Ригведа» также содержит фрагментарные ссылки на возможные исторические события, особенно борьбу между ариями и их врагами, дасами.

См. также 
 Индуистские божества

Примечания

Литература 
 Ralph T.H. Griffith, Hymns of the Rigveda (1888).
 Ригведа (перевод Т. Я. Елизаренковой)
 Ригведа. Мандалы I—IV. / Подг. изд. Т. Я. Елизаренкова. — М.: Наука, 1999. — С. 665.
 Ригведа. Мандалы V—VIII. / Подг. изд. Т. Я. Елизаренкова. — М.: Наука, 1999. — С. 733.
 Ригведа. Мандалы IX—X. / Подг. изд. Т. Я. Елизаренкова. — М.: Наука, 1999. — С. 262.